Рамирез има више значења:

 Рамирез, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Рамирез (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рамирез (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рамирез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рамирез (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рамирез (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рамирез (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рамирез (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику